Neuman ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Neuman (1901–1977), tschechischer Sozialist, Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, Häftling im KZ Buchenwald und Justizminister der Regierung der CSR
 Andrés Neuman (* 1977), argentinisch-spanischer Schriftsteller, Dichter, Übersetzer und Essayist
 Betty Neuman (* 1924) US-amerikanische Pflegewissenschaftlerin
 Carl Julius Neuman (1839–1912), schwedischer Zoologe
 Christian Neuman (1632–1663), deutscher Maler
 Friedrich August Neuman (1805–1881), deutscher Unternehmer
 Fritz Neuman (1868–1935), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Johan Heinrich Neuman (1819–1898), niederländischer Porträt- und Miniaturmaler sowie Lithograf
 Jordan Neuman (* 1983), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Ronnith Neuman, alternative Schreibung von Ronnith Neumann (* 1948), deutsche Fotografin und Schriftstellerin
 Shlomo P. Neuman (* 1938), Hydrologe

Neuman ist der Name

 einer Unternehmerfamilie aus Aachen und Eschweiler, siehe F. A. Neuman

Siehe auch:
 Neumann, Newman
 Alfred E. Neumann (englisch Alfred E. Neuman)